Višegrad na slavenskim jezicima znači „gornji grad”, u značenju utvrde iznad naselja.

Mjesta
 Višegrad, grad u istočnoj Bosni poznat po mostu na Drini
 Višegrad (Mađarska), povijesni grad u sjevernoj Mađarskoj (mađ. Visegrád)
 Višegrad - naselje u Bugarskoj
 Višegrad - najviši vrh gorja Sakar u Bugarskoj
 Višegrad - srednjovjekovna utvrda u Srbiji

Ostala značenja

 Višegradska skupina
 Višegradska povelja